Horvátország
Paradiž falu Sveta Nedelja községben, Isztria megyében

 Szlovénia
Paradiž falu Cirkulane községben, Pomurska régióban